Щасли́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Щаслива вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Ірпінь
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Київ.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Харків.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Щаслива вулиця — вулиця в місті Ужгород.

 Щаслива вулиця — зникла вулиця Києва, існувала у місцевості Деміївка.

Вулиці